Klever Tor ist der Name folgender Stadttore:

 Klever Tor (Wesel)
 Klever Tor (Xanten)

Siehe auch
 Clevertor (Hannover)